Фёдор Волконский: 
 Волконский, Фёдор Константинович (?—1607) — сын боярский и голова, воевода.
 Волконский, Фёдор Львович «Орлёнок» (? — 1697/1698) — стольник (с 1657), воевода, окольничий (с 1685).
 Волконский, Фёдор Михайлович (?—1747) — ближний окольничий и рекетмейстер.
 Волконский, Фёдор Фёдорович Мерин (?—1665) — воевода, боярин. 2 ветвь 1 линия рода Волконских.
 Волконский, Фёдор Фёдорович Шериха (?—1655) — воевода, князь, стольник, посол в Грузии. Последнее упоминание в 1655 году. 1 ветвь рода Волконских.
 Волконский, Фёдор Фёдорович Тарусский — XIV—XV века. Отец Фёдор Иванович живший до 1380 года. 3 ветвь рода Волконских. Было 2 сына Фёдор и Иван.
 Волконский, Фёдор Фёдорович — XV век. Отец Волконский, Фёдор Фёдорович Тарусский. Был брат Иван. 3 ветвь рода Волконских.
 Волконский, Фёдор Фёдорович — XVI век. Отец Фёдор Юрьевич. Был брат Михаил. 3 ветвь рода Волконских.
 Волконский, Фёдор Фёдорович — последнее упоминание в 1786 году. Отец Фёдор Михайлович. Было 6 братьев. 2 ветвь 2 линия рода Волконских.